Алексе́й Серге́евич Цветко́в (; творческий псевдоним DJ ЦветкоFF) — российский композитор, продюсер, диджей, ведущий «Радио Рекорд».

Биография 
Создал музыкальную программу «Танцпол» в 1995 году.

В период с 1995 по октябрь 2002 года работал на «Радио Рекорд» ведущим программы «Танцпол» и диджеем.

С октября 2002 года являлся программным директором радиостанции «Динамит FM», а также музыкальным ведущим программ «Полетели».

С 1995 по 2001 год сотрудничал с Дмитрием Груком. За этот период вышли совместные песни:

 2000 — «Мой Сон» (Т. Буланова)
 2001 — «Горошины» (К. Лель)
 2001 — «Ты поверишь» (Ф. Киркоров)
 2001 — «Я за тебя умру» (Ф. Киркоров)
 2001 — «Техносила» (Ф. Киркоров)
 2001 — «Я скучаю по тебе» (И. Салтыкова)

С осени 2001 по январь 2002 года сотрудничал с компанией «Dance Planet». За время их сотрудничества вышли треки:
 2002 — «Назови» (И. Салтыкова)
 2002 — «Колыбельная»

С февраля по ноябрь 2002 года работал с Людмилой и Андреем Резниковыми («Радио Рекорд»). Их совместно выпущенными работами стали:
 2002 — «Супер ла-ла-ла»
 2002 — «Звёздочка» (К. Лель)
 2002 — «Да-ди-дам» (К. Орбакайте)

С 1995 года DJ Цветкоff играл в клубах Санкт-Петербурга — "Mad Wave", «Магриб», «Плаза», «Акватория», «Ля-пляж», «Конти», «Порт», «Голливудские ночи», «Конюшенный двор» и др.

Принимал участие в различных фестивалях и мероприятиях: Love Parade (Германия, 2000), «Самсунг. Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2002), «Вспышка» («Радио Рекорд», 2002), «Динамика» (Динамит FM, Dance Planet, 2002). В 2015 году получил Реальную премию MUSICBOX в номинации «DJ года».

С 2015 года ведёт радиошоу в «Record Club».

В период 2002—2005 годах выпустил песни «Гимн ЦСКА», «Megamove», «Друзья», ремикс на композицию группы «Дискотека Авария». В 2016 году сделал ремикс на песню «Танцую» для бэк-вокалистки группы «Руки Вверх!» Е. Роднянской, выступающей в составе группы «МелиSSа» & Роман Цветков.

С марта 2022 проживает в Израиле.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 DJ ЦветкоFF на Houseplanet
 DJ ЦветкоFF на DJ.ru
 DJ ЦветкоFF на all.dj

Диджеи России
Музыканты-электронщики России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»